Чемпионат Нидерландов по футболу 1889/90 () — 2-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире приняло участие семь команд, но не все участники провели одинаковое количество матчей.

Чемпионом стал клуб ХФК из Харлема.

Турнирная таблица

Источники 

Футбол в Европе в 1889 году
Футбол в Европе в 1890 году
Спорт в Нидерландах в 1889 году
Спорт в Нидерландах в 1890 году